Вторые выборы в Парламент Чехословацкой Республики состоялись 15 ноября 1925. Явка голосующих на выборах в Палату Депутатов составила 90,1%, а в Сенат — в 77,3%. Победу на выборах одержала Республиканская партия земледельческого и мелкокрестьянского населения, получившая 45 мест в Палате Депутатов и 23 места в Сенате.

Результаты

Палата Депутатов

Сенат

Примечания 

События 15 ноября
1925
Чехословакия
Ноябрь 1925 года
1925 год в Чехословакии